CFJ steht für:

 Centre de formation des journalistes, Bildungseinrichtung in Paris
 Crawfordsville Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen in Indiana, USA

Abkürzung